USS Raleigh (1776)
USS Raleigh (1894)
USS Raleigh (CL-7)
USS Raleigh (LPD-1)